Бони Рајт (; рођена 17. фебруара 1991. у Лондону) енглеска је глумица, манекенка, сценаристикиња, редитељка и продуценткиња најпознатија по улози Џини Визли у филмском серијалу Хари Потер.

Филмографија 

|-
|-
| 2001. || Хари Потер и Камен мудрости ||-{Harry Potter and the Philosopher's Stone}-|| Џини Визли ||
|-
| 2002. || Насукани || -{Stranded}-||млада Сара Робинсон||ТВ филм
|-
| 2002. || Хари Потер и Дворана тајни || -{Harry Potter and the Chamber of Secrets}-||Џини Визли||
|-
| 2004. || Хари Потер и Затвореник из Аскабана || -{Harry Potter and the Prisoner of Azkaban}-||Џини Визли||
|-
| 2004. || Агата Кристи: Живот кроз слике || -{Agatha Christie: A Life in Pictures}-||млада Агата Кристи||
|-
| 2005. || Хари Потер и Ватрени пехар ||-{Harry Potter and the Goblet of Fire}- ||Џини Визли||
|-
| 2007. || Хари Потер и Ред феникса || -{Harry Potter and the Order of the Phoenix}-|| Џини Визли||
|-
| 2007. || Замене || -{The Replacements}-||Ванеса||ТВ серија; 1 епизода
|-
| 2009. || Хари Потер и Полукрвни принц ||-{Harry Potter and the Half-Blood Prince}- ||Џини Визли||
|-
| 2010. || Хари Потер и реликвије Смрти: Први део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1}-||Џини Визли||
|-
| 2011. || Хари Потер и реликвије Смрти: Други део ||-{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2}- || Џини Визли||
|-
| 2013. || Море || -{The Sea}-||Роуз||
|-
| 2013. || После мрака || -{After the Dark}-||Џорџина||
|-
| 2013. || Пре него што заспим || -{Before I Sleep}-||Фиби||
|-
| 2014. || Географија срца || -{Geography of the Heart}-||Мија||сегмент: Зној
|-
| 2014. || Мој тата је шкртица || -{My Dad Is Scrooge}-||Кони||глас
|-
| 2015. || Они који лутају || -{Those Who Wander}-||Зои||
|-
| 2015. || Ко је убио Нелсона Натмега || -{Who Killed Nelson Nutmeg}-||Дајана||
|-
| 2015. || Аутопут је за коцкаре || -{The Highway is for Gamblers}-||Хајди||
|-
| 2022. || Хари Потер 20. годишњица: Повратак у Хогвортс || -{Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts}-|| саму себе || специјал окупљања
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1991.
Енглеске глумице
Глумци у филмском серијалу Хари Потер